

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Amsterdam kan ook verwijzen naar:

Amsterdam (gemeente), de gemeente waaronder de gelijknamige stad valt
Metropoolregio Amsterdam, de metropoolregio rond de stad
Vervoerregio Amsterdam, sinds 2017 de voortzetting van Stadsregio Amsterdam

Plaatsen

Verenigde Staten 
Amsterdam (Californië)
Amsterdam (Georgia)
Amsterdam (Idaho)
Amsterdam (Missouri)
Amsterdam (Montana)
Amsterdam (New Jersey)
Amsterdam (stad in New York)
Amsterdam (dorp in New York)
Amsterdam (Ohio)
Amsterdam (Pennsylvania)
Amsterdam (Texas)
Amsterdam (Virginia)

Overige plaatsen 
Amsterdam (Canada), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
Amsterdam (Zuid-Afrika), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Mpumalanga
Amsterdam (plantage), een voormalige koffieplantage aan de Pericakreek in Suriname

Eilanden 
Amsterdam (Spitsbergen)
Amsterdam (Indische Oceaan)
Pulau Amsterdam (Tambrauw) in Indonesië 
Pulau Untung Jawa (voorheen: Amsterdam) in Indonesië
Tongatapu (voorheen: Amsterdam) in Tonga

Personen 
Morey Amsterdam (1908-1996), een Amerikaanse televisieacteur en komiek

Schepen 
Hr.Ms. Amsterdam (doorverwijspagina), verschillende marineschepen met die naam (van 1620 tot heden)
Amsterdam (schip, 1748), een VOC-schip
Amsterdam (schip, 2000), een cruiseschip van de Holland-Amerika Lijn
Stad Amsterdam (schip, 2000), een moderne driemastklipper, gebaseerd op het koopvaardijschip Amsterdam (1854)

Sportverenigingen 
Amsterdam '78, een tafeltennisclub
FC Amsterdam (betaaldvoetbalclub)
FC Amsterdam (amateurvoetbalclub)

Muziek

Artiesten 
Amsterdam (popgroep), een popgroep uit Amsterdam 1969-1974

Nummers 
Amsterdam (Maggie MacNeal)
Amsterdam (Kris De Bruyne)
Amsterdam (Al Stewart)
Amsterdam (Jacques Brel)
Amsterdam (Van Halen)
Amsterdam (Coldplay)
Amsterdam (Peter Bjorn and John)
Amsterdam (Nothing but Thieves)
Amsterdam (FLEMMING)
Amsterdam (Cristian D)

Overig 
Amsterdam (boek), een boek van Ian McEwan
Amsterdam (2009), een videofilm van Ivo van Hove
Amsterdam (2013), een Canadese film
Amsterdam (2022), een Amerikaanse film

Zie ook 
 Lijsten van Amsterdamse onderwerpen, lijst met artikelen die te maken hebben met Amsterdam (thematisch) 
 Amsterdam van A tot Z, lijst met artikelen die te maken hebben met Amsterdam (alfabetisch)
 Amsterdams
 Amsterdammer (doorverwijspagina)
 Klein Amsterdam, een gehucht in de gemeente Voorst
 New Amsterdam (doorverwijspagina)
 Nieuw-Amsterdam (doorverwijspagina)